Sedgwick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leonard John Sedgwick
 Walter C. Sedgwick